|-
| 201201 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201202 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201203 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201204 - || || 10 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 201205 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 201206 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 201207 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201208 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201209 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201210 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201211 - || || 3 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201212 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201213 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201214 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201215 - || || 31 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201216 - || || 31 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201217 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 201218 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 201219 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 201220 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201221 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201222 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201223 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201224 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201225 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201226 - || || 30 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201227 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201228 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201229 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201230 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201231 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201232 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201233 - || || 3 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201234 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201235 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201236 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201237 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201238 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201239 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201240 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201241 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201242 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201243 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201244 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201245 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201246 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201247 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201248 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201249 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201250 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201251 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201252 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201253 - || || 7 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201254 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201255 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201256 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201257 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201258 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201259 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201260 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201261 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201262 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201263 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201264 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201265 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201266 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201267 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201268 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201269 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201270 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201271 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201272 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201273 - || || 15 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201274 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201275 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201276 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201277 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 201278 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201279 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201280 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201281 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201282 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201283 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201284 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201285 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201286 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201287 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201288 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201289 - || || 27 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201290 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201291 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201292 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201293 - || || 18 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201294 - || || 20 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201295 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201296 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201297 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201298 - || || 19 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201299 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201300 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

1